banshee – zjawa z mitologii irlandzkiej
 Banshee – program komputerowy
 Banshee – gra komputerowa
 Banshee – serial telewizyjny
 F2H Banshee – amerykański samolot
 Voodoo Banshee – karta graficzna firmy 3dfx